Tanzania
Igalula – circoscrizione della regione di Kigoma
Igalula – circoscrizione della regione di Mwanza
Igalula – circoscrizione della regione di Tabora